Whippomorpha — група тварин, до якої входять усі живі китоподібні (кити, дельфіни тощо) і бегемоти, а також їхні вимерлі родичі. Усі віпоморфи є нащадками останнього спільного предка Hippopotamus amphibius і Tursiops truncatus. Whippomorpha — підряд із ряду Artiodactyla. Раніше бегемотів вважалися більш близькими до Suidae (свині) й Tayassuidae (пекарі). Більшість сучасних наукових філогенетичних і морфологічних досліджень пов'язують бегемотів з китоподібними, і генетичні дані в переважній більшості підтверджують еволюційний зв'язок між Hippopotamidae і Cetacea. Усі сучасні віпоморфи мають ряд спільних поведінкових і фізіологічних рис; наприклад, щільний шар підшкірного жиру і в основному безшерсті тіла. Вони демонструють амфібійну і водну поведінку і мають схожі слухові структури. Назва Whippomorpha отримана від англійських слів wh[ale] + hippo[potamus] й  — «-подібний».

Кладограма

Примітки 

Унгуляти